Batman kan syfta på

 Batman – en tecknade serie

 Batman (film, 1989) – en amerikansk-brittisk superhjältefilm från 1989
 Batman: The Video Game – ett actionspel utvecklat av Sunsoft till NES och Game Boy från 1989
 Batman (Sega Mega Drive-spel), ett TV-spel utgivet till Sega Mega Drive från 1990
 Batman (Ocean) – ett actiondatorospel utvecklad och publicerad av Ocean Software baserat på 1989 film med samma namn
 Batman (arkadspel 1990) – ett horisontellt rullande beat-up-arkadspel utgivet av Atari Games 1990
 Batman (viktmått) – ett persiskt, osmanskt och arabiskt historiskt viktmått

Geografi
Batman (stad) – en stad i östra Turkiet
 Batman (provins)– en provins i östra Turkiet
 Batman (flod) – en biflod till Tigris i Turkiet

Personer
John Batman (1801–1839), australisk nybyggare